Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1994/1995 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1992/93 и 1993/94) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Рейтинг  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1994 год в снукере
1995 год в снукере